De kwakzalver (stripverhaal), stripverhaal van Jommeke
 De kwakzalver (Gerard Dou), schilderij van Gerard Dou